Web Part (), также именуемая Web Widget — серверный элемент управления ASP.NET, добавляемый пользователями к области Web Part (Web Part Zone) на страницах с поддержкой Web Part в ходе выполнения. Элементы управления позволяют конечным пользователям изменять содержимое страниц (контент), режим отображения и поведение веб-страниц прямо из браузера.

Web Parts могут применяться как дополнительная ASP.NET-технология для Windows SharePoint Services.

Web Parts эквивалентны портлетам, но они не требуют обязательного наличия веб-портала, такого как, например, SharePoint для их поддержки.

См. также 
 iView (SAP NetWeaver portal)
 Портлет
 Web widget
 ASP.NET
 Windows SharePoint Services
 SharePoint

Ссылки 
 Элементы управления веб-частей ASP.NET 
  Ajax, Silverlight and JQuery Web Parts for SharePoint 

.NET